Sosigène est un sophiste et homme politique grec de la seconde moitié du .
 Sosigène d'Alexandrie est un astronome grec du milieu du 
 Sosigène, cratère lunaire.